A Barragem de Anhembi está localizada no estado brasileiro de São Paulo, próxima à cidade de Anhembi e represa as águas do rio Tietê.

Anhembi
Rio Tietê